Pesaguero-La Parte är en ort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Cantabria och regionen Kantabrien, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. Pesaguero-La Parte ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Pesaguero-La Parte är kuperad söderut, men norrut är den bergig. Pesaguero-La Parte ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordost om Pesaguero-La Parte. Runt Pesaguero-La Parte är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Det finns inga andra samhällen i närheten. Omgivningarna runt Pesaguero-La Parte är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Kantabrien